Ñuble – region w Chile
 Ñuble – dawna prowincja w Chile, przekształcona w 2018 roku w region Ñuble
 Ñuble (Rio Ñuble) – rzeka w Chile